Brasil

Paróquia São Francisco de Assis (Belém), no Pará
Paróquia São Francisco de Assis (Brotas), em São Paulo
Paróquia São Francisco de Assis (Pará de Minas), em Minas Gerais
Paróquia São Francisco de Assis (Vermelho Velho), em Minas Gerais

Desambiguações de religião